Koninklijke Kerckhaert Hoefijzerfabriek
 Frank Kerckhaert
 Norbertus Kerckhaert